Ильинское — деревня в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

География 
Деревня расположена в 30 км на юг от города Вышний Волочек.

История 
В 1813 году в селе была построена каменная Христорождественская церковь с 2 престолами.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Домославской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.

С 1929 года деревня являлась центром Ильинского сельсовета Вышневолоцкого района Тверского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Княщинского сельского поселения, с 2019 года — в составе Вышневолоцкого городского округа.

До начала 1990-х годов деревня являлась центральной усадьбой совхоза «Черенцовский».

До 2010 года в деревне действовала Ильинская основная общеобразовательная школа.

Население

Инфраструктура 
В деревне имеются фельдшерско-акушерский пункт, клуб, отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В деревне расположена недействующая Церковь Рождества Христова (1813).

Примечания 

Населённые пункты Вышневолоцкого района